Натуральне число 147
 147 рік до нашої ери
 147 рік нашої ери